Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin  — ролевая игра 2022 года из серии Final Fantasy, разработанная Team Ninja компании Koei Tecmo и опубликованная Square Enix в честь 35-летия серии. В качестве приквела к альтернативной вселенной оригинальной Final Fantasy от Square Enix для NES сюжетная линия следует за набором персонажей, попавших в фэнтезийный мир, чтобы противостоять злобному Хаосу. Игра была выпущена в марте 2022 года для Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Геймплей 
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin — это ролевая игра, в которой игроки берут на себя роль главного героя Джека, исследующего окружение и сражающегося с монстрами из серии Final Fantasy . Бой происходит в режиме реального времени, Джек может переключаться между двумя назначенными заданиями и использовать физические и магические атаки. Как только «измерительная шкала» врага истощается, Джек может нанести завершающий удар, который кристаллизует врага, позволяя Джеку собрать их и восстановить часть своего счетчика магии.

Синопсис

Параметр 
События Stranger of Paradise разворачиваются в мрачной фэнтезийной интерпретации оригинальной игры Final Fantasy . Главный герой — Джек, человек, одержимый желанием уничтожить Хаос. Джека сопровождают другие товарищи, в том числе новички Эш и Джед. Во время путешествия они сталкиваются с рыцарем, взявшим на себя роль Хаоса; в то время как, казалось бы, предсказанные Воины Света, у каждого есть сомнения относительно того, является ли это их ролью.

Продажи 
В Японии Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin было продано 46 849 физических единиц за неделю запуска, а версия для PlayStation 4 была продана 28 944 физическими копиями, что сделало её самой продаваемой розничной игрой недели в стране. Версия для PlayStation 5 стала четвёртой самой продаваемой розничной игрой в Японии за ту же неделю: было продано 17 905 копий. В течение месяца запуска в Японии было продано более 57 000 физических единиц, при этом версия для PS4 была продана более 36 000 единиц и вошла в десятку самых продаваемых игр месяца.

В Соединенных Штатах Stranger of Paradise вошла в десятку самых продаваемых игр марта 2022 года в месяц своего запуска. В Соединенном Королевстве это была восьмая самая продаваемая игра за неделю её запуска.

Примечания 

Игры для Xbox Series X/S
Игры для Xbox One
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные ролевые игры
Игры для PlayStation 5
Игры для PlayStation 4
Soulslike
Японские ролевые игры
Компьютерные игры в жанре тёмное фэнтези
Action/RPG
Компьютерные игры 2022 года